Conradign Netzer (1980-), skieur acrobatique suisse
 Erika Netzer (1937-1977), skieuse alpine autrichienne
 Günter Netzer (1944-), footballeur allemand
 Hubert Netzer (1865-1939), sculpteur et médailleur allemand
 Călin Peter Netzer (1975-), réalisateur roumain
 Josef Netzer (1808-1864),  compositeur et chef d'orchestre autrichien.